Madison Keys era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Ons Jabeur.

Viktoryja Azaranka ha vinto il torneo dopo il ritiro dell'altra finalista, Naomi Ōsaka.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Karolína Plíšková (secondo turno)
 Sofia Kenin (secondo turno)
 Serena Williams (terzo turno)
 Naomi Ōsaka (finale, ritirata)
 Aryna Sabalenka (terzo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Madison Keys (secondo turno)
 Johanna Konta (semifinale)

 Elena Rybakina (primo turno)
 Markéta Vondroušová (primo turno)
 Alison Riske (primo turno)
 Anett Kontaveit (quarti di finale)
 Maria Sakkarī (quarti di finale)
 Elise Mertens (semifinale)
 Donna Vekić (primo turno)
 Dajana Jastrems'ka (terzo turno)

Wildcard 

  Kim Clijsters (ritirata)
  Catherine McNally (primo turno)
  Naomi Ōsaka (finale, ritirata)

  Sloane Stephens (primo turno)
  Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Catherine Bellis (secondo turno)
  Océane Dodin (primo turno)
  Leylah Fernandez (primo turno)
  Kirsten Flipkens (secondo turno)
  Anna Kalinskaja (primo turno)
  Ann Li (primo turno)

  Christina McHale (terzo turno)
  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Arantxa Rus (secondo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)
  Jil Teichmann (secondo turno)
  Vera Zvonarëva (terzo turno)

Lucky loser 

  Dar'ja Kasatkina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2020